Filogranella aberrans är en ringmaskart som först beskrevs av Rullier och Amoureux 1979.  Filogranella aberrans ingår i släktet Filogranella och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
aberrans